Enggasse 3 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Enggasse 3 (Bad Orb)
 Enggasse 3 in Treysa, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Treysa